Рамі Шаабан (швед. Rami Shaaban, нар. 30 червня 1975, Фісстра) — шведський футболіст фінсько-єгипетського походження, що грав на позиції воротаря.
 Шаабан (араб. شعبان‎‎‎) — восьмий місяць мусульманського місячного календаря.
 Ахмед Шаабан (араб. أحمد شعبان‎‎, нар. 10 жовтня 1978, Ель-Мансура) — єгипетський футболіст, що грав на позиції півзахисника, зокрема за клуб «Петроджет».
 Роберт Шаабан, Ро́берт Шааба́н (англ. Robert Shaaban; *1909 — †1962) — танзанійський письменник, основоположник сучасної літератури мовою суахілі.
 Шаабан-Канді (перс. شعبان‌کندی‎) — село в Ірані, входить до складу дехестану Південний Барандузчай у Центральному бахші шахрестану Урмія провінції Західний Азербайджан.
 Шаабан Мерзекан (араб. شعبان مرزقان‎, нар. 8 березня 1959) — алжирський футболіст, що грав на позиції захисника.